Geografia:
 Canadà:
 Barrington (Nova Escòcia)
 Estats Units:
 Barrington (Illinois)
 Barrington (Nova Hampshire)
 Barrington (Nova Jersey)
 Barrington (Rhode Island)
 Barrington Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Great Barrington, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Lake Barrington, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 North Barrington, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.

 Biografia: Lloyd Barrington La Beach (Ciutat de Panamà, 1924 - Nova York, 1999), atleta panameny.